Organització de les Nacions Unides (del seu nom en rus Организация Объединённых Наций, transliterat Organizatsiia Obedinionnikh Natsii)
 Orde d'Orange-Nassau, orde de cavalleria dels Països Baixos
 oon també és el codi ISO 639-3 de l'önge, llengua parlada a les illes Andaman, a l'Índia